Il y a eu deux classes Arethusa construites pour la Royal Navy:
 la , une classe de huit croiseurs légers lancée en 1913 qui participe à la Première Guerre mondiale,
 la , une classe de quatre croiseurs légers lancée en 1934 qui participe à la Seconde Guerre mondiale.